Veres József
 Veres József (1851–1913) evangélikus lelkész, egyházi író, országgyűlési képviselő
 Veres József (1884–1950 után) szociáldemokrata politikus, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispánja (1944–1945)
 Veres József (1906–1993) lakatos, országgyűlési képviselő, munkaügyi miniszter
 Veres József (1931–2008) geológus, szakíró, közíró
Veress József
 Veress József (1934–) filmtörténész
 Veress József (1949–) közgazdász
 Veress József (1960–) közgazdász, politikus